Населённые пункты Кировской области в районах (от А до Н).

Численность населения сельских населённых пунктов приведена по данным переписи населения 2010 года, численность населения городских населённых пунктов (посёлков городского типа (рабочих посёлков) и городов) — по оценке на 1 января  года.

Арбажский (Арбажский муниципальный округ)

Афанасьевский

Белохолуницкий

Богородский (Богородский муниципальный округ)

Верхнекамский (Верхнекамский муниципальный округ)

Верхошижемский

Вятскополянский

Даровской

Зуевский

Кикнурский (Кикнурский муниципальный округ)

Кильмезский

Кирово-Чепецкий

Котельничский

Кумёнский

Лебяжский (Лебяжский муниципальный округ)

Лузский (Лузский муниципальный округ)

Малмыжский

Мурашинский (Мурашинский муниципальный округ)

Нагорский

Немский (Немский муниципальный округ)

Нолинский

См. также 
 Населённые пункты Кировской области в районах (от О до Я)

Примечания 

Кировская область